Het Engelse woord voor treinspotten.
 Trainspotting (roman), een roman van Irvine Welsh.
 Trainspotting (film), de verfilming van deze roman.